Марафон у женщин на Играх Содружества 2014 года состоялся 27 июля.

Трасса марафона состояла из двух кругов и проходила по центральным улицам Глазго.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2014